Dobrzykowo ist der Name folgender Orte in Polen:
 Dobrzykowo (Barciany), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Dawerwalde, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
 Dobrzykowo (Dębnica Kaszubska), Ort im Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Ulrichshof, Kreis Stolp, Pommern

Siehe auch:
 Dobrzyków